Lübsee heißen folgende Orte:

 Lübsee (Lalendorf), Ortsteil der Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock
 Lübsee (Menzendorf), Ortsteil der Gemeinde Menzendorf im Landkreis Nordwestmecklenburg